Доброжановка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Доброжановка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.

Украина 
 Доброжановка — село в Врадиевском районе Николаевской области.